Падеричи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Падеричи — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Падеричи — деревня в Столбцовском районе Минской области.